15-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Маниле с 29 июня по 14 июля.

 Салов и Типсей выбыли после 7-го тура.
 Две лучшие партии турнира были отмечены призами — 2250 и 750 швейцарских франков.

Таблица

Литература 
 Шахматы в СССР, «Физкультура и спорт», №10, 1990. С. 2—11.

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1990 год в шахматах